Александр Лучинин:
 Лучинин, Александр Владимирович (род. 1983) — российский актёр театра и кино.
 Лучинин, Александр Григорьевич (род. 1940) — физик, заместитель директора по научной работе ИПФ РАН, д.ф.-м.н., лауреат премии имени Д. С. Рождественского.